Název Hořina má více významů:

přírodní rezervace
 Hořina (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Opava

vodní tok
 Hořina (přítok Čižiny) – pravostranný přítok Čižiny v okresech Bruntál a Opava
 Hořina (přítok Radbuzy) – levostranný přítok Radbuzy v okresech Domažlice a Plzeň-jih